Friedrich von Eyben er navnet på flere personer:

 Friedrich von Eyben (kansler) (1699-1787) – tysk jurist og diplomat, dansk kansler i Glückstadt
 Friedrich von Eyben (lensgreve) (1770-1825) – dansk lensgreve, gesandt i Berlin og Frankfurt
 Friedrich Ludwig von Eyben (1738-1793) – dansk gesandt i Neapel og Regensburg